Eros (filosofia), concepte filosòfic d'origen grec, més endavant identificat amb l'amor
 Eros (fill d'Ares), déu de l'amor, el sexe i la passió a la mitologia grega
 Eros (pel·lícula), pel·lícula a esquetxos del 2004 que conté tres migmetratges dirigits per Steven Soderbergh 
 Eros (psicologia), instint de viure, oposat al tànatos, en la psicologia freudiana 
 Eros (metge), metge romà 
 Puig Eros, muntanya de l'illa d'Hidra, Grècia 
 Eros (Louisiana)
 Revista Eros, produïda i editada per Herb Lubalin entre 1962 i 1963
 (433) Eros, asteroide número 433